Pirkl ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Pirkl (1925–1993), deutscher Politiker (CSU)
 Simon Pirkl (* 1997), österreichischer Fußballspieler